High Definition Video – format zapisu wideo
 HDV (ang. Hepatitis D Virus) – wirus zapalenia wątroby typu D